Das Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 2019 war ein Tenniswettbewerb in Lima.

Teilnehmerfeld 
Vorgesehen war ein 48er-Feld. Der Gastgeber Peru durfte drei Spieler stellen. Direkt qualifiziert waren die Finalisten der Südamerikaspiele 2018 und der Zentralamerika- und Karibikspiele 2018. Die übrigen Teilnehmer wurden nach der ATP-Weltrangliste und der Rangliste der ITF World Tennis Tour ausgewählt, wobei jedes Land höchstens drei Spieler stellen durfte. Dazu gab es noch vier Wildcards. Die qualifizierten Emilio Gómez (Ecuador), Nicolás Xiviller (Uruguay) und Marcelo Demoliner (Brasilien) nahmen am Turnier nicht teil, wodurch sich die Zahl der Teilnehmer auf 45 reduzierte.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale, Spiel um Platz 3

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 Turnierplan (PDF-Datei) auf https://wrsd.lima2019.pe/

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Tennisturnier 2019
2019 Herreneinzel
Tennisturnier in Lima